Lautmusik (“música alta”, em alemão) é uma banda formada no outono de 2006 em Porto Alegre. Quanto às influências e à sonoridade, "Lautmusik orbita os ruidosos mundos do pós-punk 80 e do shoegaze 90, transitando entre a névoa do submundo musical e apostando em melodias soturnas, climas sufocantes e ambientações melancólicas pouco óbvias – mas sempre com muito punch e com uma carga pop nítida - o que surpreende em meio a um ambiente majoritariamente sombrio. Uma das melhores bandas do RS, Lautmusik se aproxima de  Joy Division, My Bloody Valentine, Cure, Mogwai e Jesus & Mary Chain, mas consegue manter identidade própria." (Danilo Fantinel, blog Volume do jornal Zero Hora/clicRBS).

Depois de 2 EPs, “Black Clouds with Silver Linings” (2007) e “A Week of Mondays” (2008), lançou em 2011 seu primeiro álbum, “Lost in the Tropics”, produzido por Eduardo Suwa. Também em 2011, lançou o primeiro videoclipe, “Mai”, gravado em VHS. Em 2012 abriu dois shows internacionais, o do The Radio Dept. em São Paulo e o do A Place to Bury Strangers em Porto Alegre. Em 2013, foi escolhida por Robert Smith para abrir o show do The Cure na Arena Anhembi, em SP, juntamente com a banda paulista Herod Layne. Ainda em 2013, lançou o clipe de “Tugboat”, financiado coletivamente. Em outubro de 2015 lançou pelo selo Midsummer Madness seu segundo álbum, "Juniper", também produzido por Eduardo Suwa. A arte da capa é de Marco Rudy, artista gráfico moçambicano radicado no Canadá que tem trabalhos publicados pela DC Comics e Marvel. Também em 2015, a banda lançou o videoclipe de "The Purples And The Greens", com imagens do show de abertura para o The Cure em São Paulo, e participou do tributo ao Skywave "Got That Feeling". Em 2016, foi semifinalista do concurso EDP Live Bands Brazil (escolha do júri), participou da coletânea em vinil "Volume 11", um registro da cena alternativa porto-alegrense, e do tributo ao The Cure "In Other Voices". A banda lançou, em agosto de 2017, o videoclipe da faixa "Stargazer", produzido em animação 2D.

Discografia 
 Black Clouds with Silver Linings - EP (2007)
 A Week of Mondays - EP (2008)
 Lost in the Tropics (2011)
 Juniper (2015)

Videoclipes 
 Mai (2011)
 Tugboat (2013)
 The Purples and The Greens (2015)
 Stargazer (2017)

Ligações externas

Referências 

Bandas formadas em 2006
Bandas de Porto Alegre
Bandas de post-punk revival
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas de shoegaze